

События 
 Консулы Публий Муций Сцевола (плебей) и Марк Эмилий Лепид (2-й раз) (патриций).
 Персей выступил против долопов и подчинил их. Затем он направился в Дельфы, предлагая эллинам дружбу. Везде его выслушали благосклонно, только ахейцы и афиняне отказались.
 Селевк IV Филопатор освободил своего брата Антиоха, бывшего заложником у римлян, вместо него дав сына Деметрия. Когда Антиох был ещё около Афин, Селевк был убит придворным Гелиодором.
 175—163 — Царь Селевкидов Антиох IV Эпифан («Со славой явленный») (ок.215 — 163). Сын Антиоха III. Вёл активное строительство храмов и зданий (Мегалополь, Тегея, Кизик, Афины, Делос, Антиохия). Пытался эллинизировать восточные области. Победы над армянами и персами.
 Гелиодора, пытавшегося захватить власть, изгнали цари Пергама Эвмен и Аттал. Они возвели на престол Антиоха. В этот период неопределённости в Сирии Птолемей VI претендует на Палестину и Финикию, которые были ранее завоёваны царём Селевкидов Антиохом III. И Сирия Антиоха IV и Египет Птолемея VI, пытаются заручиться поддержкой Рима, но римский Сенат отказывается принимать чью-либо сторону.
 Тимарх назначен Антиохом IV наместником Мидии и Персии, с целью противодействия растущей угрозы со стороны парфян и их нового царя Фраата I, в то время как брат Тимарха, Гераклид, становится казначеем, заменив казнённого убийцу Селевка IV, Гелиодора.
 Смещение первосвященника Иудеи Ониаса III.
 Ок. 175 — Восстание Эвкратида в Бактрии, провозгласившего себя царём. За Деметрием остаются лишь индийские владения.

Скончались 
 Гелиодор, казначей у царя Греко-Сирии Селевка IV.
 Селевк IV Филопатор — царь государства Селевкидов.

См. также

Примечания